Кведер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кведер, Виталий Владимирович (род. 1949) — советский, российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук.
 Кведер, Душан (1915—1966) — югославский словенский военачальник, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Кведер, Зофка (1878—1926) — словенская писательница, переводчик и журналист, участник феминистического движения Словении и Хорватии.